

Patronyme 
Boustedt est un patronyme notamment porté par :
 
 
 Kris Boustedt, réalisateur, producteur américain
 Lindy Boustedt, réalisatrice, productrice américaine